Джида може да се отнася за:
 остров Джида (Джеда, Джидда), Бахрейн
 град Джида (Джеда, Джидда), Саудитска Арабия
 село Джида, Бурятия, Русия
 река Джида, Русия
 Джида, род вечнозелени дървета и храсти от семейство миризливовърбови